Die European Open 2020 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. Oktober 2020 in Antwerpen stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2020 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fand in Köln das Bett1Hulks Championship statt. Dieses zählte wie die European Open zur Kategorie ATP Tour 250.

Vorjahressieger waren im Einzel Andy Murray und im Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies. Alle drei traten bei dem Bett1Hulks Championship an.

Das Teilnehmerfeld im Einzel bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren; die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen zum Auftakt ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 394.800 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 472.590 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 18. und 19. Oktober 2020 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser im Einzel.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb werden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 131 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 122 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 96 kB)

ATP Tour 2020
2020